I. Jeroboám zsidó király az i. e. 10. században
 II. Jeroboám zsidó király az i. e. 8. században